Наталія Олегівна Мішина (рід. 19 лютого 1992 ріка, Воронеж, Росія)  — Російська інстаблогер-мільйонник
, інфлюенсер українського походження.

Біографія 
Народилася 19 лютого 1992 року в Воронежі. Навчалася у звичайній середньоосвітній школі, а паралельно займалася бальними танцями, після закінчення школи вступила в Російську академію народного господарства і державної служби, яку закінчила з червоним дипломом. 
Другу вищу освіту вона здобула за спеціальністю «Юриспруденція».

Кар'єра 
У 2019 році Наталія почала вести блог на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Довгий час блог не був успішним. Одного разу Наталя взяла участь в «Гіві» популярного блогера. Вартість "гіва" була 45 тисяч рублів, але Наталя вирішила спробувати і не прогадала. Аудиторія на сторінці Наталії в Instagram почала зростати. Щомісяця вона купувала конкурси у багатьох медійних особистостей, включаючи Ксенію Бородіну, Настю Івлєву, Тіматі і багатьох інших. 
Зараз, при досягненні 5-мільйонної аудиторії передплатників, Наталя сама влаштовує конкурси та кругові розіграші.
У своєму блозі вона розповідає початківцям блогерам, як як монетизувати власний аккаунт, 
все про роботу блогера, 
також пише про дієти
, про додатки, які допомагають блогеру в роботі
, а також про жіночу косметику
 і про виховання дитини
.

Особисте життя 
Заміжня, виховує доньку.

Примітки

Посилання 
 «Блогер Наталія Мішина розкрила головні "фішки" для створення чіпляючого Instagram-контенту» devushka.ru 29 червня 2021 року

Блогери Росії